Валерий Петросян:
 Петросян, Валерий Гургенович (1941—2015) — советский и российский физик, педагог, профессор.
 Петросян, Валерий Самсонович (род. 1942) — советский и российский химик, педагог, профессор МГУ.